Ру́усувуори () — финская фамилия. Известные носители:

 Руусувуори, Аарно (1925—1992) — финский архитектор.
 Руусувуори, Эмиль (род. 1999) — финский профессиональный теннисист. 
  (род. 1957) — финский писатель.